«Ева» () — оперетта в трёх актах австро-венгерского композитора Франца Легара. Впервые поставлена в венском театре «Ан дер Вин» 24 ноября 1911 года. Авторы либретто: Альфред Мария Вильнер, Роберт Боданцки.

Критики отмечают в оперетте «роскошную» музыку и оркестровку, но невнятный сюжет. Из музыки наиболее популярны вальс Евы «Wär es auch nichts als ein Augenblick» (в русском переводе: «Если мечтою душа полна») и знаменитый вальс из второго действия.

История 
Основой либретто послужила пьеса Эрнста фон Вильденбруха «Хохлатый жаворонок». В первом венском представлении оперетты 24 ноября 1911 года (театр Ан дер Вин) участвовал тот же звёздный состав, что и в «Весёлой вдове» — Мицци Гюнтер и Луи Тройман, а также новая звезда — Луиз Картуш (Пипси). После премьеры театр дал ещё 200 представлений подряд. Уже месяц спустя оперетта шла в Берлине, затем она завоевала Будапешт, Милан, Брюссель, Нью-Йорк, Петербург (сразу в трёх петербургских театрах).

В 1912 году Легар посетил Россию, чтобы участвовать как дирижёр в петербургской премьере «Евы» (28—31 января, в «Пассаже»).

Основные действующие лица

Сюжет 
Ева — сирота, работница стекольной фабрики в окрестностях Брюсселя. Она — своего рода «дочь фабрики», её трогательно опекает рабочий коллектив. Ева мечтает о яркой жизни и большой любви. В день, когда она отмечает своё двадцатилетие, фабрику посещает её новый владелец, легкомысленный парижский повеса Октав Флобер. Они с Евой нравятся друг другу, но первая попытка Октава соблазнить Еву неудачна, и он приглашает девушку на вечеринку с друзьями и гризетками. Узнав об этом, встревоженные рабочие толпой вваливаются в дом Флобера; тот успокаивает их, заявив, что собирается жениться на Еве. На самом деле у него нет такого намерения; поняв это, Ева решает уехать.

Пипси, подруга Флобера, помогает Еве уехать в Париж. Там Октав и Ева снова встречаются и решают больше не разлучаться.

Музыкальные номера 
 Vorspiel
 Introduktion Heissa, juchheia 
 Melodram und Lied Im heimlichen Dämmer der silbernen
 Szene und Duett Bestimmung, Fatum, das ist alles 
 Auftritt und Duett Nur keine Angst, hier kann nichts
 Duett Um zwölfe in der Nacht
 Finale I. Halt! Einen Augenblick, ihr Leute! 
 Introduktion, Chor, Lied und Tanz Retten Sie mich, Dag
 Marsch Hat man das erste Stiefelpaar vertreten
 Terzett Rechts das Männchen meiner Wahl 
 Melodram und Duett Erschrecken Sie nicht 
 Lied Octave, gesteh' dir's ein 
 Duett Ziehe hin zu deinem Vater 
 Melodram und Duett Eva, Sie sehen reizend aus 
 Finale II. Silentium, silentium
 Duett Wenn die Pariserin spazieren fährt 
 Lied Gib acht, gib acht, mein schönes Kind 
 Äbgasig Sagen Sie nur, Pipsi 
 Finale III Ein Mädel wie Sie, so nett und so fein

Литература

Ссылки 
 
 Eva на сайте Musicaltheatreguide.

Примечания 

Оперетты Франца Легара
Оперетты на немецком языке
Музыкальные произведения 1911 года
Спектакли 1911 года
Оперетты 1910-х годов